Терептино — деревня на юге центральной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Туготинская волость».

Расположена в 35 км к юго-западу от города Порхов; в 19 км к югу от волостного центра Туготино.

Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 59 жителей.

До 2005 года деревня входила в состав Луковищенской волости  в качестве её административного центра, до 2010 года — в состав ныне также упразднённой Зареченской волости (с центром в д.Молочище).

Примечания

Населённые пункты Порховского района